The Glass Cage – film del 1955 diretto da Montgomery Tully
The Glass Cage – film del 1964 diretto da Antonio Santean
The Glass Cage – film del 1996 diretto da Michael Schroeder